481-й истребительный авиационный полк ПВО (481-й иап ПВО) — воинская часть истребительной авиации ПВО, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк своё наименование не менял:
 481-й истребительный авиационный полк ПВО.
 481-й истребительный авиационный полк;
 Войсковая часть (Полевая почта) 26367.

История и боевой путь полка 
В сентябре 1941 года на аэродроме Локбатан (город Баку) сформирован 481-й истребительный авиационный полк в составе 8-го истребительного авиакорпуса ПВО Бакинского района ПВО по штату 015/134 на самолётах И-16. 5 апреля 1942 года вместе с 8-м иак ПВО полк вошёл в состав Бакинской армии ПВО Закавказской зоны ПВО (создана путём реорганизации Бакинского района ПВО).

Летом 1942 года полк перевооружён на американские истребители «Киттихаук». С 14 августа по 12 октября 1942 года полк вёл боевую работу в составе 8-го иак ПВО Бакинской армии ПВО Закавказской зоны ПВО на самолётах «Киттихаук».

Полк выполнял задачи ПВО объектов Северного Кавказа и Закавказья, важных объектов Закавказского промышленного района, в том числе район Баку и Каспийский нефтедобывающий район от массированных ударов немецкой авиации.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 29 сентября 1942 года: парой самолётов «Киттихаук» (лётчики старшие сержанты Махарадзе и Корнеев) в воздушном бою в районе северо-восточнее г. Махачкала сбит немецкий бомбардировщик Junkers Ju 88. 12 октября 1942 года полк исключён из действующей армии. 22 октября 1941 года полк принял 4-ю эскадрилью из 36-го истребительного авиационного полка 25-й истребительной авиационной дивизии.

26 ноября 1943 года десять лётчиков 481-го и 962-го истребительных авиационных полков выполняли боевую задачу по прикрытию самолёта, на борту которого находился Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, направлявшийся в Тегеран на конференцию глав правительств государств антигитлеровской коалиции.

Всего в составе действующей армии полк находился: с 14 августа по 12 октября 1942 года.

Всего за годы Великой Отечественной войны полком:
Сбито самолётов противника — 2 (бомбардировщики).

Командиры полка 
 майор Журавлёв Николай Иванович, 09.1941 — 04.1942
 майор, подполковник Евдокименко Фёдор Давидович, 05.1942 — 11.1945

Послевоенная история полка 
Весь послевоенный период полк входил в состав соединений ПВО, прикрывавших город Баку и Каспийский нефтедобывающий район в составе 8-го истребительного авиационного корпуса ПВО, который в октябре 1948 года передан из Бакинской армии ПВО в Бакинский район ПВО, а в феврале 1949 года переименован в 49-й истребительный авиационный корпус ПВО.

В 1950 году полк передан в состав 31-й истребительной дивизии ПВО Бакинского района ПВО, а в 1951 году полк переучился на реактивные истребители МиГ-15. С 1954 года полк вместе с дивизией передан в состав 62-го истребительного авиационного Львовского Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого корпуса Бакинского округа ПВО, образованного в июне 1954 года на базе Бакинского района ПВО.

В 1956 году в полку на смену МиГ-15 пришёл новый истребитель МиГ-17. В связи со значительным сокращением ВВС СССР в соответствии с Законом Верховного Совета СССР «О новом значительном сокращении ВС СССР» от 15.01.1960 года полк и 31-я истребительная авиационная дивизия 28 сентября 1960 года были расформированы. На базе полка сформирована новая воинская часть — 1246-й зенитно-ракетный полк ПВО, вошедший в состав Бакинского округа ПВО.

Лётчики-асы полка

Примечания

Литература

Ссылки 
 481nd Fighter Aviation Regiment
 481-й истребительный авиационный полк ПВО. Сайт «Авиаторы Второй мировой»

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные полки ПВО СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году